Казыбекбийский район может означать:

 Казыбекбийский район (до 2001 — Советский район) — городской район в Караганде.
 Казыбекбийский район — район в Карагандинской области существовавший до 1997 года.